Selenops pusillus est un synonyme attribué à deux espèces de araignées :
 Selenops pusillus Simon, 1887 est un synonyme de Hovops pusillus (Simon, 1887) ;
 Selenops pusillus Lawrence, 1947 nec Simon, 1887 est un synonyme de Anyphops lawrencei (Roewer, 1951)

Synonyme d'espèce d'araignées (nom scientifique)
Selenopidae